Турнир «NHK Trophy 2009» — четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009-2010. Прошёл в Нагано 
с 5 по 8 ноября 2009 года. Организатором турнира является японская федерация конькобежного спорта при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — «Танго-романтика».

Расписание 
(UTC+9).

6 ноября, Пятница		
 14:30	Обязательный танец 
 15:45	Пары (короткая программа) 
 17:10	Мужчины (короткая программа) 
 19:05	Женщины (короткая программа)
 
7 ноября, Суббота		
 12:45	Оригинальный танец 
 14:15	Пары (произвольная программа) 
 15:55	Мужчины (произвольная программа)
 18.50	Женщины (произвольная программа)

8 ноября, Воскресенье		
 13:00	Произвольный танец 
 16:00	Показательные выступления

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ 
 
 

2009 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Нагано
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Ноябрь 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году